Estação Summerhill - estação de metrô em Toronto
Summerhill School - escola britânica

Localidades

Summerhill (Pensilvânia)

Summerhill (Irlanda)
Desambiguação